Katherine Rundell – scrittrice britannica
 Maria Rundell – scrittrice inglese
 Paul Rundell – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Walter Rundell Jr. – scrittore, archivista, e storico statunitense